Arawana Leng, 1908 – rodzaj chrząszczy z rodziny biedronkowatych (Coccinellidae)
 arawana – inna nazwa arowany srebrnej (Osteoglossum bicirrhosum)